Station Sande (Duitsland), een station in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Station Sande (Noorwegen), een station in de Noorse provincie Vestfold og Telemark